Kaprilja ima više značenja:
 Kaprilja (Avelino)
 Kaprilja (Kjeti)
 Kaprilja (Luka)
 Kaprilja (Mačerata)
 Kaprilja (Salerno)